Lancer steht für:
 Lancer (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Lancer (Fernsehserie), US-amerikanische Westernserie
 das englische Wort für Ulan
 den Bomber Rockwell B-1
 die rumänische Version der Mikojan-Gurewitsch MiG-21
 Lancer Books, US-amerikanischer Taschenbuchverlag
 Dodge Lancer, Auto
 Mitsubishi Lancer, Auto

Lancer ist der Familienname folgender Personen:
 Becky Dyroen-Lancer (* 1971), US-amerikanische Synchronschwimmerin 

Siehe auch:
 Lanzer
 Landser